Штайнбург — топоним в Германии:

 Штайнбург (Бургенланд) — коммуна, земля Саксония-Анхальт.
 Штайнбург (район) — район, земля Шлезвиг-Гольштейн.
 Штайнбург (Штормарн) — коммуна, земля Шлезвиг-Гольштейн.